Ștefan (grec. Στέφανος = coroană) este un nume de botez masculin sau de familie care se referă la:

 Sfântul Ștefan a fost martir în Noul Testament declarat sfânt
Ștefan I Prvovenčani țar al Serbiei
Ștefan al II-lea papă al Vaticanului
Ștefan al III-lea papă al Vaticanului
Ștefan al V-lea papă al Vaticanului
Ștefan Andrei politician român
Ștefan Bathory principe al Transilvaniei
Ștefan Bănică actor de comedie român
Ștefan Bocskay principe al Transilvaniei
Ștefan Cantacuzino domnitor al Munteniei
Ștefan cel Mare domnitor al Moldovei
 Ștefan cel Sfânt rege, întemeietorul statului Ungariei
Ștefan Ciubotărașu actor de comedie român
Ștefan Dabiša rege al Bosniei
Ștefan Dragutin țar al Serbiei
Ștefan Konstantin țar al Serbiei
Ștefan Dragutin rege al Serbiei
Ștefan Golescu prim-ministru al României
Ștefan Holban politician și general român
Ștefan Iordache actor român
Ștefan Klein autor german
 Ștefan Lăcustă domnitor al Moldovei
Ștefan Luchian pictor român
Ștefan Lupașcu filozof al științei român
Ștefan Nemanja (Sfântul Simeon) țar al Serbiei
Ștefan O. Iosif poet și traducător român
Ștefan Odobleja academician român
Ștefan Ostoja rege al Bosniei
Ștefan Ostojić rege al Bosniei
Ștefan Pongrácz, martir iezuit; sfânt
 Ștefan Racoviță domnitor al Moldovei
Ștefan Radoslav țar al Serbiei
 Ștefan Răzvan domnitor al Moldovei
Ștefan Toma rege al Bosniei
Ștefan Tomašević rege al Bosniei
 Ștefan Tomșa domnitor al Moldovei
Ștefan Tvrtko I rege al Bosniei
Ștefan Tvrtko al II-lea rege al Bosniei
Ștefan Uroș I țar al Serbiei
Ștefan Uroș al II-lea Milutin țar al Serbiei
Ștefan Uroș al III-lea Nemanjić țar al Serbiei
Ștefan Uroș al IV-lea Dușan țar al Serbiei
Ștefan Uroș al V-lea țar al Serbiei
Ștefan Vladislav țar al Serbiei
 Ștefan Voitec politician român

Denumiri derivate 
 Domul Sfântul Ștefan din Viena
Ștefan Vodă o serie de localități din România
 Ștefănești, localitate din România
 Turnul Ștefan din Baia Mare

Zile onomastice 
 2 februarie, Stephan Bellesini 
 2 iulie,  Sfântul Voievod Ștefan cel Mare 
 16 august, Ștefan cel Sfânt 
 26 decembrie, Sfântul Ștefan
 27 decembrie, Agiou Stefanou, martir din religia ortodoxă

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
Râul Ștefănița (dezambiguizare)
Ștefan (onorific)
Ștefan cel Mare (dezambiguizare)
Ștefan Vodă (dezambiguizare)
Ștefana
 Ștefanca (dezambiguizare)
 Ștefania
Ștefănescu (nume de familie)
 Ștefănești (dezambiguizare)
Șteflea (dezambiguizare)
 Ștefureac (nume de familie)

Nume de familie 
 Ștef - caută „Ștef”
 Ștefanov - caută „Ștefanov”

Prenume 
 Ștefăniță (prenume) - caută „Ștefăniță”

Legături externe 
 Mladite alese ale Sfantului Stefan, 7 ianuarie 2010, Nicu Dan Florin Petrescu, CrestinOrtodox.ro

Nume